Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ab der Gründung im Jahre 1978. Zwischen 1978 und 1994 wurde diese Spielklasse als Amateur-Oberliga Südwest sowie zwischen 1994 und 2012 als Oberliga Südwest bezeichnet. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt, bei der es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt gibt. Der 1. FSV Mainz 05, der 1. FSV Mainz 05 II, der 1. FC Saarbrücken, der FC Homburg, der SV Eintracht Trier, der FSV Oggersheim, die TuS Rot-Weiss Koblenz, der FC Hertha Wiesbach (seit 2013), der TSV Schott Mainz (seit 2014) und der FC Karbach (seit 2015) sind noch nie aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar abgestiegen. Von den aktuellen Teams spielt die TSG Pfeddersheim ununterbrochen (seit 2012) in der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar. Jüngster Neuzugang ist der Ahrweiler BC und TuS Kirchberg der zur Spielzeit 2022/23 erstmals in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 22 Oberligisten einen Bundesligisten, 2 Drittligisten, 6 Viertligisten, 23 Fünftligisten, 6 Sechstligisten, 20 Siebtligisten, 12 Achtligisten und einen aufgelösten Verein.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. In der dritten Spalte (Bu.) ist das Bundesland des Vereins aufgeführt, die vierte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gespielt hat.

Fußnoten

Einzelnachweise

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Oberliga Fußball-Rheinland-Pfalz/Saar gezeigt.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Ewige Tabelle